Cet article présente les personnages secondaires de la série télévisée Stargate Universe.

Hunter Riley 

Le sergent Hunter Riley est intérprété par Haig Sutherland. Riley est passé par la porte des étoiles de la base Icare vers le Destinée. Son travail comprend les appels de la porte des étoiles et l'interprétation des symboles et leur langue. Il a identifié les huit symboles de l'adresse de la porte des étoiles du vaisseau qui peut les renvoyer vers la Terre, bien qu'elle ne peut être sélectionnée en raison d'un manque de puissance. Il est grièvement blessé en tentant de réparer un conduit d'alimentation du Destiny. Il reprit néanmoins son travail après sa convalescence, ce qui se traduit par une absence de sept épisodes au cours de la première saison. De nouveau grièvement blessé dans le crash d'une navette, sachant qu'il ne s'en sortira pas il demande au colonel Young de l'achever avec son arme, celui-ci ne voulant pas faire de bruit l'étouffe avec ses mains. Son corps étant bloqué par les débris de la navette ne sera pas ramené à bord du Destinée.

Vanessa James 
Le sous-lieutenant Vanessa James est interprétée par l'actrice canadienne Julia Benson. Elle était stationnée à la base Icare avant l'attaque. Comme beaucoup d'autres, elle a été contrainte de partir par la porte des étoiles à une adresse à neuf chevron. Elle entretenait une relation intime avec le premier-lieutenant Matthew Scott, qu'elle tente de cacher à leurs homologues.

Sénateur Alan Armstrong 
Le sénateur Armstrong joué par Christopher McDonald est le père de Chloe Armstrong, embarquée à bord du vaisseau Ancien Destiny. Il est mort en protégeant les autres membres du Destinée. Le personnage du Sénateur Armstrong est un élément pivot du premier épisode, Air 1/3. Son décès dès le premier épisode pour sauver le vaisseau affectera beaucoup sa fille mais permettra de gagner un temps précieux pour réparer les filtres à CO2.

Darren Becker 
Darren Becker est un soldat interprété par l'acteur américain Jeffrey Bowyer-Chapman. Becker était assigné à la base Icare en 2009. Becker travaillait dans les cuisines, quand la base a été attaquée par l’Alliance luxienne. Il a été, avec la plupart du personnel de la base d'Icarus, évacué sur le Destinée.
Une fois qu'à bord vaisseau, il a mesuré et a servi des rations aux membres d'expédition. Lorsque l’équipage vit que le vaisseau allait directement sur une étoile, une loterie a été tenue pour déterminer les 15 personnes qui embarquerait dans la navette pour aller sur une planète habitable proche de l’étoile. Son nom fut le premier à être désigné au tirage au sort.

Adam Brody 
Adam Brody est un scientifique joué par Peter Kelamis. Il a été évacué sur le Destiny et participe à maintenir en bon état de fonctionnement le vaisseau. Il se lie d'amitié avec le sergent Hunter Riley et assistera impuissant à l'explosion qui blessera son ami. Malgré ses compétences, Rush ne lui montre pas beaucoup de signe de confiance ce qui a tendance à diminuer son travail.

Références 

Universe
Stargate Universe
Stargate Universe